Die Internationaux de Strasbourg 2008 waren ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Straßburg. Es war als Turnier der Tier-III-Kategorie Teil der WTA Tour 2008. Das Turnier fand vom 19. bis 24. Mai 2008 statt.

Im Einzel gewann Anabel Medina Garrigues gegen Katarina Srebotnik mit 4:6, 7:64 und 6:0. Im Doppel gewann die Paarung Tetjana Perebyjnis / Yan Zi mit 6:4, 6:73 und gegen Chan Yung-jan / Chuang Chia-jung.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 
 

WTA Tour 2008
2008